Мэри Бэннинг (; 1822—1903) — американская миколог-любительница и ботанический иллюстратор.

Официально описала 23 ранее неизвестных вида грибов, опубликовав описания их типов в Botanical Gazette и в «Annual Report of the New York State Botanist» Чарльза Пека.

Биография 
Родилась в 1822 году в округе Тэлбот штата Мэриленд. Была дочерью Роберта Бэннинга (Robert Banning) и Мэри Маки (Mary Macky) и самой младшей из восьми детей своего отца (шесть от предыдущего брака). Дед Мэри был представителем при ратификации штатом Мэриленда федеральной конституции, её отец был военным в Port of Oxford и членом .

В 1845 году, когда умер отец Мэри, семья переехала в Балтимор. К 1860 году её мать и одна из сестёр заболели хроническими заболеваниями, и Бэннинг стала их опекуном. На протяжении всей жизни она сохраняла интерес к естественной истории, наиболее тяготея к изучению грибов. На собственные деньги она купила микроскоп и начала собирать научную библиотеку и частный гербарий. Также начала переписку с Чарльзом Пеком, учёным из , который к тому времени уже был на пути к тому, чтобы стать «деканом американских микологов» («the dean of American mycologists»).

Мэри Бэннинг стала наиболее известна как автор неопубликованной рукописи «Грибы Мэриленда» («The Fungi of Maryland»), содержащей научные описания, рассказы  рисунка грибов размером 13 на 15 дюймов. Написание рукописи заняло двадцать лет (1868—1888). Она стала первым иллюстрированным и общедоступным трудом грибной флоры юга США. Музей штата Нью-Йорк описал иллюстрации Бэннинг как «необыкновенную смесь науки и народного творчества… с научной точки зрения точной и прекрасной на вид».

Когда к концу 1880-х годов умерли ближайшие родственники, Мэри Бэннинг оказалась почти без гроша, с нарушенным зрением и прогрессирующим ревматизмом. Она переехала в пансионат в , штат Вирджиния. В 1889 году она закончила работу над своей рукописью, посвятив её Пеку, с которым она переписывалась 30 лет, но никогда не встречалась. В 1890 году она отправила ему рукопись, написав: «In parting from it I feel like taking leave of a beloved friend with whom I have spent many pleasant hours. Circumstances impel me to put it in a safe place» (Расставаясь с ней, я чувствую, что прощаюсь с любимым другом, с которым провела много приятных часов. Обстоятельства побуждают меня поместить её в безопасное место). Чарльз Пек положил рукопись в ящик, где она пролежала следующие 91 год.

Умерла Мэри Бэннинг в 1903 году в штате Виргиния. Была похоронена на семейном участке кладбища Christ Church Episcopal Cemetery города  округа Тэлбот, штат Мэриленд. Оставшиеся деньги она оставила детскому дому для мальчиков Св. Иоанна (St. John’s Orphanage for Boys).

В 1981 году Джон Хейнс (John Haines), миколог, младший научный сотрудник Музея штата Нью-Йорк, обнаружил рукопись Мэри Бэннинг, и музей организовал выставку акварелей Бэннинг «Each a Glory Bright», которая побывала во многих музеях США.

Память 
 В честь Мэри Бэннинг был назван гриб Amanita Banningiana.
 Она была введена в  в 1994 году.

Примечания

Ссылки 
 Mary Elizabeth Banning
 Mary Banning’s Fungi of Maryland (1868—1888)
 Коллекция рисунков Мэри Бэннинг

Микологи США
Мастера ботанической иллюстрации